Критериум ду Дофине 2015 () — 67-я по счету Критериум ду Дофине. Она проходит с 7 по 14 июня 2015 года.

Команды 
На старт вышли все 17 команд обладающих лицензией ProTour, а также 4 команды из UCI Professional Continental Teams. В итоге на старт встала 21 команда.

Маршрут

Обзор гонки

1-й этап 
 7 июня 2015 Южин — Альбервиль, 132км

2-й этап 
 8 июня 2015 Ле-Бурже-дю-Лак — Виллар-ле-Домб, 173км

3-й этап 
 9 июня 2015 Роан — Montagny, 24,5 км Командная гонка с раздельным стартом (ТTT)

4-й этап 
 10 июня 2015 Аннейрон — Систерон , 228 км

5-й этап 
 11 июня 2015 Динь-ле-Бен — Pra Loup, 161 км

6-й этап 
 12 июня 2015 Сен-Бонне-ан-Шансор — Виллар-де-Ланс, 183 км

7-й этап 
 13 июня 2015 Монмельян — Сен-Жерве-ле-Бен, 155 км

8-й этап 
 14 июня 2015 Сен-Жерве-ле-Бен — Модан, 156,5 км

Итоговое положение в генеральной классификации

Лидеры классификаций

Примечания 

Спорт во Франции в 2015 году
Июнь 2015 года